Нововятский район — наименование административно-территориальных единиц в Кировской области РСФСР и Российской Федерации:

 Нововятский район — один из четырёх городских административных районов города Кирова.
 Нововятский район — административно-территориальная единица в составе Кировской области РСФСР, существовавшая в 1958—1960 годах. Административный центр — город Нововятск.